Элини () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Нуоро.

Население составляет 561 человек (30-6-2019), плотность населения составляет 52,68 чел./км². Занимает площадь 10,65 км². Почтовый индекс — 8040. Телефонный код — 0782.

Покровителем коммуны почитается святой Гавин, празднование 25 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunedielini.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики

Примечания